KSM A Kőbányai Sör- és Malátagyár rövidítése 
 KSM (Linux) a Kernel same-page merging rövidítése
 KSM (együttes), amerikai lánycsapat (rockegyüttes)